As Croonian Lectures são prestigiadas palestras apresentadas a convite da Royal Society e do Royal College of Physicians.

Entre os documentos de William Croone em sua morte em 1684, havia um plano para dotar financeiramente um ciclo de conferências da Royal Society e do Royal College of Physicians. Sua mulher providenciou a doação em 1701, especificando que a mesma seria "para o suporte de uma palestra e experimentos ilustrativos para o avanço do conhecimento natural sobre movimento local, ou (condicionalmente) de tais outros assuntos como, na opinião do então presidente, deve ser de melhor uso em promover os assuntos para os quais a Royal Society foi instituída". Uma conferência deve ser apresentada por um fellow do Royal College of Physicians (RCP) e a outra, sobre a natureza e leis do movimento muscular, a ser apresentada frente à Royal Society. A série de conferências da Royal Society começou em 1738 e a do Royal College of Physicians em 1749.

Croone tornou-se fellow original da Royal Society em maio de 1663. Também tornou-se um dos fellows originais do College of Physicians em 29 de julho de 1675. Foi apontado lecturer de anatomia no Surgeon's hall em 1670 e realizou pesquisas em diversas áreas importantes de sua época, incluindo respiração, movimento muscular e geração.

Lista de lecturers (Royal Society – para lecturers do RCP ver abaixo)
Fonte: Royal Society

Século XVIII
Fonte:

Século XIX
Fonte (1801–30):

Século XX

Século XXI

Lista de Lecturers (Royal College of Physicians)

Século XVIII

Século XIX

Século XX

Século XXI

Ligações externas 
 Croonian Lectures

Prémios de biologia
Prêmios estabelecidos em 1738